Парник:
 Парник — хозяйственное строение, для растениеводства;
 Парник — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

См. также 
 Теплица